

Botanique 
 Callitriche L. (1753) est un genre de plantes aquatiques de la famille des Callitrichaceae.

Zoologie

Insectes 
 Callitriche Nees ou Callitriche Agassiz sont des synonymes non valides du genre d'insectes hyménoptères Polynema Haliday, 1833 de la famille des Mymaridés, nés d'un lapsus pour Eutriche Nees, famille des Mymaridae

Mollusque 
 Callitriche Poli, 1791 est synonyme des genres de mollusques Mytilus Linnaeus, 1758 ou de Gibbomodiola Sacco, 1898.

Primates 
Voir Callitriche (singe) :
 Le Callitriche désigne le Singe vert (Chlorocebus sabaeus). Il a été décrit comme tel par le comte de Buffon d'après le nom donné par les anciens Grecs à un singe africain au « poil élégant ».
 Le Callitriche peut également désigner le Grivet (Chlorocebus aethiops), qui est plus probablement le « callithrix » antique (notamment cité par Pline l'Ancien).
 Les callitriches désignent les espèces du genre Callithrix, plus communément appelées ouistitis. Le genre Callithrix a été créé par Erxleben en l'honneur de cette créature mythique.

Notes et références